Герб Республики Башкортостан () — государственный символ Республики Башкортостан. Утверждён законом республики «О Государственном гербе Республики Башкортостан» от 12 октября 1993 года, переутверждён 6 июля 1999 года. Числится за № 164 в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Описание 
Герб Республики Башкортостан представляет собой изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего Солнца и его лучей, вписанное в круг, обрамлённый национальным орнаментом. Ниже изображено соцветие курая, символ мужества народов. Лента, окрашенная в цвета государственного флага Республики Башкортостан, с надписью по белому полю: «Башҡортостан». В цветовом изображении герба памятник Салавату Юлаеву и орнамент — золотистого, цветок курая — зелёного, восходящее солнце — светло-золотистого, лучи солнца — жёлтого, фон между памятником и орнаментом — белого, внутренняя и наружные окружности — тёмно-золотистого цветов.

Салават Юлаев — башкирский национальный герой, народный поэт, воспевавший подвиги башкирских батыров, родную природу, его творчество проникнуто духом борьбы против всякого гнёта, передавалось из уст в уста. Однако на гербе изображена не конкретная личность. Памятник Салавату Юлаеву — обобщённый образ джигита-воина, борца за свободу и справедливость, он символизирует дружбу и единение народов Башкортостана.

Автор герба — Фазлетдин Фаррахович Ислахов.

История 
Герб БАССР впервые утверждён в 1925. Он повторял герб РСФСР, но дополнялся надписями на башкирском языке. Конституция (Основной Закон) Башкирии была принята Х съездом Советов 23 июня 1937 года. Герб и флаг описывались в статьях 111 и 112. Герб по-прежнему повторял герб РСФСР.

30 мая 1978 года 8-я внеочередная сессия Верховного Совета БАССР 9-го созыва приняла новую Конституцию Башкирской АССР. Герб описывался в статье 157, а флаг в статье 158. В общем государственные символы остались без изменений. Только на гербе добавилась красная пятиконечная звезда вверху.

Галерея

См. также 
 Флаг Башкортостана
 Гимн Башкортостана
 Гербы районов Башкортостана
 Герб Башкирской АССР

Примечания

Ссылки 
 
 Закон Республики Башкортостан о государственной символике Республики Башкортостан (1999 г.) 

Б
Гербы с изображением солнца
Гербы с изображением всадника